

Biografia
Ha rappresentato il  ai Giochi olimpici estivi di , gareggiando nei concorsi della velocità K1 200 metri, in cui è stato eliminato in semifinale, e K2 200 metri, dove, in coppia  connazionale Hiroki Watanabe, ha concluso al secondo posto nella finale B.

Collegamenti esterni